Наомі Бен-Амі —  ізраїльська дипломатка українського походження.
 Шломо Бен-Амі — ізраїльський політик.

Єврейські чоловічі імена